Заглембе:
 «Заглембе» — польский футбольный клуб из Валбжиха.
 «Заглембе» — польский футбольный клуб из Любина.
 «Заглембе» — польский футбольный клуб из Сосновца.
 «Заглембе» — польский хоккейный клуб из Сосновца.